17-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 23 сентября по 12 октября 2014 года в шести городах Италии с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная США.

Команды-участницы 
 Италия — команда страны-организатора;

Ещё 23 сборные определились в ходе отборочного турнира.

Квалификация 

На участие в квалификации (отборочном турнире) подали заявки 140 сборных команд, которые разыграли 23 путёвки в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций.

Квалифицировавшиеся команды:

Система проведения чемпионата 
 1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы (А, В, С и D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучшие из каждой шестёрки) выходят во второй этап.
 2-й групповой этап. 16 команд-участниц второй стадии первенства образуют две группы по 8 команд. Группу Е составят 4 команды из групп А и D, группу F — 4 команды из групп В и С. Учитываются результаты игр команд между собой на 1-м этапе. 6 команд (по три лучшие из каждой восьмёрки) выходят в третий этап.
 3-й групповой этап. 6 команд-участниц третьей стадии первенства образуют 2 группы по три команды. Группу G составят победитель группы Е (Е1) и по жребию вторая команды из группы Е (Е2) или F (F2), а также третья команда из этих же групп (Е3 или F3); в группе Н выступят победитель группы F (F1), а ещё два участника определятся также по жребию подобным же образом, что и в группе G.
 Участниками плей-офф станут по две лучшие команды из групп 3-го этапа. В полуфинале победители групп в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими в группах вторые места. Победители полуфиналов разыграют первенство, проигравшие — бронзовые медали. В матче за 5-е место встретятся худшие команды групп 3-го этапа.

Жеребьёвка финального турнира прошла 10 марта 2014 года в Италии. По её результатам 12 команд были распределены на 4 группы первого этапа. Ещё 12 команд (ниже указанных в группах на 1—3 позициях) распределены по группам заранее, согласно положению в мировом рейтинге.

Города и игровые арены 
Соревнования пройдут в игровых залах шести городов Италии.

 Милан.
 В крытой спортивной арене «Медиоланум Форум» (Mediolanum Forum) прошли матчи 3-го группового этапа и плей-офф первенства. Арена открыта в 1990 году. Вместимость 11,5 тысяч зрителей. В основном используется для соревнований по хоккею, баскетболу и теннису. В прошлом носила названия Fila Forum, Datch Forum и Forum di Assago.
 Триест.
 Во Дворце спорта «ПалаТриесте» (PalaTrieste) (официальное название Palazzo dello sport Cesare Rubini) прошли матчи 1-го (группа В) и 2-го (группа Е) групповых этапов. Дворец был открыт в 1999 году. Вместимость 6,9 тысяч зрителей.
 Верона.
 Во Дворце спорта «ПалаОлимпия» (PalaOlimpia) пройдут матчи 1-го (группа С) и 2-го (группа F) групповых этапов. Дворец открыт в 1986 году. Вместимость 5,4 тысяч зрителей.
 Бари.
 Во Дворце спорта «ПалаФлорио» (PalaFlorio) пройдут матчи 1-го (группа D) и 2-го (группа Е) групповых этапов. Дворец открыт в 1980 году. Вместимость 5 тысяч зрителей.
 Модена.
 Во Дворце спорта «ПалаПанини» (PalaPanini) пройдут матчи 2-го группового этапа (группа F). Дворец открыт в 1985 году. Вместимость 5 тысяч зрителей.
 Рим.
 Во Дворце спорта «ПалаЛоттоматика» (PalaLottomatica) пройдут матчи 1-го группового этапа (группа А) первенства. Дворец открыт в 1960 году. Реконструирован в 2003. Вместимость 11,2 тысяч зрителей.

Первый групповой этап 
 Везде указано местное время (UTC+2).

Группа A 
Рим

Группа B 
Триест

Группа C 
Верона

Группа D 
Бари

Второй групповой этап 
 Везде указано местное время (UTC+2).
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы.

Группа E 
Триест, Бари

Группа F 
Верона, Модена

Третий групповой этап 
Милан
 Везде указано местное время (UTC+2)

Группа G

Группа H

Плей-офф 
Милан
 Везде указано местное время (UTC+2).

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Алиша Гласс, Кайла Бэнуорт, Кортни Томпсон, Николь Дэвис, Кристин Линн Хильдебранд, Джордан Ларсон, Келли Мёрфи, Криста Дитцен-Хармотто, Николь Фосетт, Кимберли Хилл, Фолуке Акинрадево, Келси Робинсон, ТеТори Диксон, Рэйчел Адамс. Главный тренер — Карч Кирай.

 : Юань Синьюэ, Чжу Тин, Ян Фансюй, Шэнь Цзинси, Ян Цзюньцзин, Вэй Цююэ, Чжэн Чуньлэй, Лю Сяотун, Шань Даньна, Сюй Юньли, Хуэй Жоци, Чэнь Чжан, Ван Хуэйминь, Ван На. Главный тренер — Лан Пин.

 : Фабиана Марселино Клаудино (Фабиана), Даниэль Родригис Линс (Дани Линс), Ана Каролина да Силва (Карол), Аденизия Феррейра да Силва (Аденизия), Таиса Дахер ди Менезис, Жаклин Перейра ди Карвальо Эндрес (Жаклин), Габриэла Брага Гимараэс (Габи), Тандара Алвес Кайшета (Тандара), Наталия Зильо Перейра (Наталия), Шейла Кастро ди Паула Блассиоли (Шейла), Фернанда Гарай Родригис (Фе Гарай), Жозефа Фабиола Алмейда ди Соуза Алвес (Фабиола), Камила ди Паула Брайт (Камила Брайт), Лея Энрике да Силва (Лея), Главный тренер — Жозе Роберто Гимарайнс (Зе Роберто).

Индивидуальные призы 

 MVP
  Кимберли Хилл
 Лучшая связующая
  Алиша Гласс
 Лучшие центральные блокирующие 
  Таиса
  Ян Цзюньцзин
 Лучшая диагональная нападающая
  Шейла
 
 Лучшие нападающие-доигровщики 
  Чжу Тин
  Кимберли Хилл
 Лучшая либеро
  Моника Де Дженнаро
 Самая результативная 
  Чжу Тин
 Fair Play
  Зе Роберто

Примечания

См. также 
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2014